treno diretto notturno Roma-München diventato famoso a causa della Strage dell'Italicus
Italicus, cognome romano